Hawija (stad)
Hawija (district)